YRQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Trois-Rivières (Canada)